Za drugo novogoriško župnijo glej Župnija Nova Gorica - Kapela.

Župnija Nova Gorica je rimskokatoliška teritorialna župnija Dekanije Nova Gorica v Škofiji Koper.

Do 16. januarja 2014 se je župnija imenovala Župnija Nova Gorica - Kristus Odrešenik.

Sklici

Glej tudi 

 Seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji
 Škofija Koper

 
Nova Gorica
Nova Gorica